Miraí – miasto i gmina w Brazylii.
 Mirai – samochód osobowy marki Toyota, pierwszy seryjnie produkowany samochód wodorowy.
 Mirai – japoński film animowany z 2018 roku.
 Mirai – czeski zespół muzyczny.